Daniel Syrkin, réalisateur israélien. 
 Nahman Sirkin, penseur et un journaliste, leader sioniste-socialiste.

Homonymie
Homonymie de patronyme